Exochomus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Redtenbacher 1843. Exochomus ingår i familjen nyckelpigor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nyckelpigor
Exochomus